

Géographie 
 Suroît, le point cardinal sud-ouest.
 Suroît, un vent du sud-ouest.
 Suroît, une sous-région de la Montérégie au Québec.

Œuvres 
 Suroît, un groupe de musique à tendance traditionnelle originaire des Îles de la Madeleine, au Québec.

Autres 
 Projet du Suroît, un projet de construction d'une centrale électrique au gaz naturel d'Hydro-Québec à Beauharnois, qui a été annulé en 2004 par le gouvernement du Québec.
 Le Suroît, un navire océanographique de l'Ifremer.